GAM kan syfta på:

 Gam –  en benämning som används för två distinkta grupper av rovfåglar vars systematik är under diskussion, se gamar
 Gamar (film) – en kortfilm från 2007 av Piotr Giro
 GAM – en gerillarörelse som kämpar för den indonesiska regionen Acehs självstyre Gerakan Aceh Merdeka, se Rörelsen för ett fritt Aceh
 GAM – IATA:s kod för en flygplats i Gambell i Alaska i USA, se Gambell Airport
 GAM – ICAO:s kod för Tysklands flygvapen
 GAM – IOK:s kod för Gambia, se Lista över IOK:s landskoder

Geografi

Antarktis 

 Gam (udde),

Indonesien 

 Pulau Gam (ö i Indonesien, lat -1,64, long 129,92), Papua Barat, 
 Pulau Gam (ö i Indonesien, lat -0,46, long 130,61), Papua Barat, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar